Камариддин Мухамадиевич Хасанов (26 апреля 1988; Таджикская ССР, СССР,Таджикистан, Пенджикент) — таджикский и российский каратист, тренер международного уровня и боец смешанных боевых искусств (с 2022 года). Участник Чемпионата Таджикистана по карате, занимавший шесть лет подряд золото и участник Чемпионата Мира по карате, где занимал серебро, а также участник множества других международных и всероссийский соревнований. Более известен под прозвищем «Камил Карате».

Биография 
Хасанов Камариддин Мухамадиевич родился 26 апреля 1988 года в таджикистанском городе Пенджикент.

С 6 лет начал заниматься спортом, в 15 лет переехал в Россию. На профессиональном уровне выступает с 2010 года.

Камариддин окончил РГУФК в 2018 году, имеет высшее образование, более известен под прозвищем Камил Карате.

Награды и звания 
 10х кратный чемпион Таджикистана по KARATE WKF
 Многократный чемпион города Москвы по KARATE WKF
 Призёр чемпионата Европы по KARATE WASK
 Участник чемпионата Мира по каратэ WKF Мадрид 2018г
 Серебро на Чемпионате Мира по KARATE Италия, Рим 2 место 2012г
 Кубок России по каратэ WUKF 2 место 2012г
 Чемпионат России по все стилевому каратэ 2 место 2015г
 Всероссийский турнир по каратэ WKF 1 место 2018г Наро-Фоминск
 Всероссийский турнир по каратэ WKF 1 место 2018г Одинцово
 Всероссийский турнир по каратэ WKF 1 место 2018г Москва
 Кубок Мира по KARATE WSF 1 место 2017г Москва
 Чемпионат России по Косики Каратэ 1 место 2015 Москва
 Международный турнир 1 место 2016г,2018г,2020г Беларусь

Звания 
 3-Дан чёрный пояс по Каратэ-До Шотокан
 Мастер Спорта Таджикистан по все стилевому карате
 Мастер Спорта Таджикистана по Karate WKF
 Кандидат мастера спорта России по Каратэ WKF
 Мастер спорта России по Каратэ WKF

Известность 
Хасанов получил известность после дебюта в Наше Дело (спортивная лига) и после дебюта в Karate Combat 2021 году в США где провел 2 поединка.

Исполнитель трека Карате Пацан ставшим хитом 2022 году.

Статистика в ММА

Статистика в ПОП ММА

Примечания 

Каратисты Таджикистана
Каратисты России